

Мальковиці — село в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Мальковиці — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства